Raggiolatti – abitanti di Ortignano Raggiolo
Raggiolatti – abitanti di Raggiolo